Jonson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Jonson est un prénom notamment porté par :
 Jonson Clarke-Harris (1994-), footballeur anglais ;

Patronyme 
 Ben Jonson (ca. 1572-1637), dramaturge, poète et acteur anglais ;
  (1941-), physicien suédois ;
  (1987-), footballeur suédois ;
  (1965-), nageuse néo-zélandaise ;
  (1913-2009), pianiste anglais ;
  (1941-), homme politique canadien ;
 Mathew Jonson (né au ), compositeur, DJ et musicien canadien ;
 Mattias Jonson (1974-), footballeur suédois ;
  (1925-), joueur de badminton suédois ;
  (1891-1982), peintre américain.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme suédois